Климовое — хутор в Борисовском районе Белгородской области. Входит в состав Берёзовского сельского поселения.

География 
Хутор расположен расположен в юго-западной части региона, на западе района, где граничит  с Грайворонским городским округом, вдоль дороги 14К-12.
Часовой пояс

Население

Известные уроженцы, жители 
Николай Яковлевич Говорущенко (24 мая 1924 — 14 апреля 2011) — советский и украинский учёный, кандидат наук (1965), профессор (1967), заслуженный деятель науки и техники УССР (1982).

Транспорт 
Хутор доступен автотранспортом.

Примечания 

Населённые пункты Борисовского района (Белгородская область)